Барсу́чья гора́:

 Барсучья гора — в Азербайджане (хребет Ахарбахар). Высота — 320 м.
 Барсучья гора — на Алтае.
 Барсучья гора — на Сахалине.
 Барсучья гора — на Урале, в Свердловской области. Высота — 406 м.
 Барсучья гора — на Урале, в Челябинской области.
 Барсучья гора — в Хакасии, в левобережье реки Биджа.